Ligue centrale de hockey peut désigner : 
 Ligue centrale de hockey (1992-2014) ;
 Ligue centrale de hockey junior A ;
 Ligue centrale de hockey (1931-1935) ;
 Ligue centrale de hockey (1963-1984).